skarga konstytucyjna (Hiszpania) – instytucja prawa hiszpańskiego
 skarga konstytucyjna (Niemcy) – instytucja prawa niemieckiego
 skarga konstytucyjna (Polska) – instytucja prawa polskiego